

Sigle 
 Unione per l'Europa delle Nazioni – gruppo politico del parlamento europeo

Storia 
 Uen dei Pitti – re dei Pitti dall'837 all'839